Монте-Иберико-Корредор-де-Альманса ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Альбасете в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Муниципалитеты 

Районы Альбасете